Marcel Beaulieu peut désigner :
 Marcel Beaulieu (1952-), scénariste québécois ;
 Marcel Beaulieu (1908-1985), fondateur de la société française Beaulieu ;
 Marcel Beaulieu, joueur français de basket-ball.